Menù – lista di vivande offerte da un ristorante
 Menu – in informatica, lista di alternative operative, fornita all'utente in varie forme
 Menu – film del 1933  di Nick Grinde